Tanttu est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1859-1937), homme politique finlandais
 (1887-1939), lutteur olympique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois